Charnwood peut faire référence à :

Comté de Leicestershire, Royaume-Uni  
 Borough de Charnwood, un district d'administration locale dans le comté de Leicestershire, Angleterre
 
 , quartier électoral et une division administrative de la ville de Leicester, en Angleterre
 Forêt de Charnwood, au sein du borough
 , un site d'intérêt scientifique particulier au sein de la forêt
 , une colonie dispersée dans la forêt
 Charnwood, circonscription du Leicestershire à la Chambre des communes britannique
 , Loughborough
 , parfois connu sous le nom de "Forest Line of the Leicester Navigation"
 , une ligne secondaire de Coalville à Loughborough
 , Loughborough

Autres utilisations  
 Opération Charnwood, une opération anglo-canadienne de la Seconde Guerre mondiale pendant la bataille de Normandie qui a capturé le nord de Caen
 , une banlieue de Canberra, Australie
 , barons de la pairie du Royaume-Uni
  (1864–1945), homme politique britannique et biographe d'Abraham Lincoln et de Theodore Roosevelt ; connu sous le nom de Lord Charnwood